Hedda Gabler steht für:

 Hedda Gabler, Drama von Henrik Ibsen (1890)
 Hedda Gabler (1920), italienischer Film von Gero Zambuto und Giovanni Pastrone
 Hedda Gabler (1925), deutscher Film von Franz Eckstein
 Hedda Gabler (1963, Paul Hoffmann), deutscher Fernsehfilm von Paul Hoffmann
 Hedda Gabler (1963, Alex Segal), US-amerikanischer Fernsehfilm von Alex Segal
 Hedda Gabler (1975), britischer Film von Trevor Nunn
 Hedda Gabler (1978), belgischer Film von Jan Decorte
 Hedda Gabler (1980), deutsche Fernsehstudioaufzeichnung nach Inszenierung von Thomas Langhoff 
 Hedda Gabler (1993), schwedischer Fernsehfilm von Margareta Garpe
 Hedda Gabler (2004), US-amerikanischer Film von Paul Willis 
 Hedda Gabler (2014), französischer Film von Matthew John 
 Hedda Gabler (Lied), Lied von John Cale (1977)